Miejscowości w USA:
 Villard – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
Gminy w USA:
 Villard (ang. Villard Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Villard (ang. Villard Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Miejscowości we Francji:
 Villard – francuskie miasto w regionie Limousin
 Villard – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też francuskie miejscowości:
 Villard-Bonnot
 Villard-Léger
 Villard-Notre-Dame
 Villard-Reculas
 Villard-Reymond
 Villard-Saint-Christophe
 Villard-Saint-Sauveur
 Villard-Sallet
 Villard-d’Héry
 Villard-de-Lans
 Villard-sur-Bienne
 Villard-sur-Doron